Jurki peut faire référence à :

Toponymie

dans la voïvodie de Lublin
 Jurki, un village du gmina de Kąkolewnica Wschodnia, powiat de Radzyń Podlaski 
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie 
 Jurki, un village du powiat d'Olecko 
 Jurki, un village du gmina de Morąg, powiat d'Ostróda
dans la voïvodie de Mazovie
 Jurki, un village
dans la voïvodie de Podlachie
 Jurki, un village
dans la voïvodie de Poméranie
 Jurki, un village